Los términos Hermandad o Cofradía del Cristo de la Agonía puede referirse a las siguientes cofradías:

 La Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, de Cieza.
 La Hermandad de la Agonía en Córdoba.
 La Cofradía de la Agonía de Nuestro Señor, de León.
 La Venerable y Antigua Archicofradía Sacramental de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía, María Santísima de las Penas y Santo Domingo de la Calzada, de Málaga.
 La Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía, de Salamanca.
 La Real Cofradía Penitencial del Stmo. Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora, de Salamanca.